Annie Lobert, ancienne prostituée américaine devenue militante chrétienne
 Jonathan Lobert, marin français